Radziszewo ist ein polnischer Ortsname:
 Radziszewo (Pozezdrze), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Karlsfelde, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Radziszewo (Baruchowo), Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Radziszewo (Gryfino), Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Powiat Gryfiński, bis 1945: Retzowsfelde, Kreis Greifenhagen, Pommern
 Radziszewo (Nowogard), Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Powiat Goleniowski, bis 1945: Radefeld, Kreis Naugard, Pommern
 Radziszewo (Stargard), Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Powiat Stargardzki, bis 1945: Schneidersfelde, Kreis Pyritz, Pommern